Арнрайт () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.

Входит в состав округа Рорбах.  . Официальный код  —  41305.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йохан Райтер (АНП) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 АНП занимает 15 мест.
 СДПА занимает 3 места.
 АПС занимает 1 место.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница

Общины Верхней Австрии